Las palabras rima o rimas pueden referirse a:

 La rima en poesía, que puede ser:
 rima asonante.
 rima consonante.
 rima potencial.
 La rima silábica, un concepto de lingüística.

 Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer.
 Una rima de guardería, o canción infantil.

 Otros 
 Rima (geología), fractura en la superficie lunar.
El nombre común de la planta Ribes rubrum.
 Rima (personaje ficticio)'''.